Сент-Андре́-Трез-Вуа́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 34 км на південь від Нанта, 30 км на північ від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2016 року Сент-Андре-Трез-Вуа, Мормезон i Сен-Сюльпіс-ле-Вердон було об'єднано в новий муніципалітет Монревер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 519 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1388,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Андре-Трез-Вуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Андре-Трез-Вуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея